Марзан, марзана — многозначный термин.

В типографике и полиграфии 
 Марзан — пробельный материал, используемый при изготовлении печатных форм способа высокой печати. Длина — от  до , кегль — , ,  и . Назывался также бабашкой: «Баба́шка — прямоугольник (иногда рамка) из типографского металла (гарта), вставляемый в типографский набор для заполнения крупных пробелов».
 Марзана (от  «поля книги») — металлический брус для заполнения пустых мест при вёрстке и при вставке набора в раму.
 Марзана — упаковочная плёнка в полиграфии.
 Марзан — брусок из дерева или пластмассы, применяемый в резальных машинах в качестве опоры ножа при резании и служащий для предохранения лезвия ножа от затупления.

Топоним 
 Марзан () — коммуна во Франции, департамент Морбиан.
 Марзан () — коммуна во Франции, департамент Тарн.

Примечания